Гуннар Вэрнесс (, род. 22 ноября 1971 года в Тронхейме) — норвежский поэт, переводчик, один из основателей издательства «Зелёная моль» ().

Биография 
Учился в Школе писательского мастерства в Бергене (1994—1995) и в Писательской мастерской при Высшей Школе в городе Телемарк (1993—1994). Переводчик произведений Елены Гуро, Велимира Хлебникова и Геннадия Айги на норвежский язык. Один из редакторов и составителей поэтической антологии «Мир несуществующий на карте» («Verden finnes ikke på kartet »), участник многих международных поэтических фестивалей.

В 2013 году вместе с Генриком Скотте основал поэтическое кабаре-дуэт "Хлеб и Осёл" (Brødet og Eselet).

Отдельные стихотворения переводились на английский, немецкий, французский, шведский, финский, сербский, хорватский, венгерский, латвийский, чувашский, русский языки. Живёт на юге Швеции в Сконе.

Библиография 
 Королевский осколок (Kongesplint) — стихи (1999)
 Спасибо (Takk) — стихи (2002)
 Лицо города (Byens ansikt) — пьеса (2005) совместно с Aasne Linnestå, Rune Christiansen, Trude Marstein и John Erik Riley
 Друг у друга (Hverandres) — стихи (2006)
 Стань миром (Bli verden) — стихи в форме коллажа (2007)
 Язык и слеза (Tungen og tåren) — стихи (2013)
 Venn med alle — стихи (2018)
 Писать значит требовать слишком многого  (Å skrive er å be om for mye. Dikt og masker 1988 - 2020) — стихи и маски (2020)
 Ta på Jesus = Touch Jesus : poetry & documentary — (2021)

Издания проекта «Хлеб и Осёл» 
 Griskokknetter, 2014
 €urodike, 2015
 Del Likt (книга+плей-лист на Yotube), 2017

Переводы

На русском языке 
 Стань миром и другие стихи / перевод с норвежского Марии Дановой, Алексея Сельницына, Дмитрия Воробьёва, Микаэля Нюдаля, Лиды Стародубцевой. — Кноппарп/Чебоксары : издательство Ариэль, 2012. — 80 с. (Серия «Моль»)]. ISBN 978-91-977578-2-9
 Подборка стихотворений в журнале поэзии «Воздух» № 3 за 2010 год

Признание и награды 
Его книга Kongesplint была удостоена премии имени Тарьея Весоса за лучшую дебютную книгу 1999 года на норвежском языке. В 2004 году на Норвежском литературном фестивале Гуннар Вэрнесс был признан одним из 10 лучших норвежских авторов в возрасте до 35 лет. Стихотворение «Дорогая молитва» из книги Hverandres в 2006 году было признано лучшим поэтическим произведением года слушателями радиопередачи «Ordfront» Норвежской радиовещательной корпорации. В 2008 году книга Bli verden удостоена приза ассоциации производителей комиксов (Sproingprisen) в номинации за лучший дебют. Редакторы и составители поэтической антологии «Мир несуществующий на карте» Гуннар Вэрнесс и Педро Кармона-Альварес в 2010 году получили премию ассоциации норвежских критиков за лучшую переводную книгу.

Примечания

Ссылки 
 Сайт издательства Гуннара Вэрнесса и Микаэля Нюдаля «Зелёная моль»
 Рецензия на книгу Hverandres на сайте газеты Aftenposten 
 Рецензия на книгу Hverandres на сайте газеты Dagbladet 
 Рецензия на книгу Bli Verden на сайте газеты Aftenposten 
 Рецензия на книгу Bli Verden на сайте газеты Morgenbladet 
 Страница книги Bli Verden на сайте премии Sproingprisen 
 О поэтической антологии «Мир несуществующий на карте» на сайте ассоциации норвежских критиков 
 Стихотворение «Дорогая молитва» на сайте Норвежской радиовещательной корпорации
 Отчёт о презентации книги Гуннара Вэрнесса «Стань миром и другие стихи» в Национальной библиотеке Чувашии
 Рецензия на книгу Tungen og tåren в газете Morgenbladet 8 мая 2013 года
 Рецензия на книгу Tungen og tåren на сайте журнала NATT&DAG 11 апреля 2013 года
 Гуннар Вэрнесс в передаче норвежского радио "Диктофон" рассказывает о книге "Язык и слеза" (15 июня 2013 года, подкаст) 
 Гуннар Вэрнесс и Генрик Скотте ("Хлеб и Осёл") рассказывают о книге "Del Likt" в передаче Норвежского радио Ordet fanger (24.12.2017)

Лауреаты премии Ассоциации норвежских критиков
Лауреаты премии Тарьея Весоса
Поэты Норвегии
Норвежские поэты
Переводчики Норвегии
Поэты по алфавиту
Переводчики по алфавиту
Поэты XXI века
Переводчики XXI века